Кінтеро () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Альберто Кінтеро — панамський футболіст
 Дані Луїс Кінтеро — кубинський футболіст
 Йонатан Фернандо Бедоя Кінтеро — колумбійський футболіст
 Хуан Кінтеро — колумбійський футболіст

Населені пункти
 Кінтеро — місто в Чилі.

Іспанські прізвища